WFIKKN1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 16-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 548 амінокислот, а молекулярна маса — 58 798.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз, інгібіторів металоферментів. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 16

Некатегоризовані білки